Bert Fiems (Torhout, 27 mei 1987), in Belgische volleybalkringen beter bekend als Bret Smief, is een voormalig Belgische volleyballer die van 2000 tot 2019 actief was bij diverse clubs. Hij speelde op diverse posities, maar was gezien zijn explosiviteit en beweeglijkheid aan het net meest rendabel als middenaanvaller. Smief sloot zijn carrière af bij Ruvo Ruddervoorde, de club waarmee hij ook zijn grootste successen boekte. Zo leidde hij Ruvo in seizoen 2015-2016 naar provinciale bekerwinst en in het seizoen 2016-2017 naar het kampioenschap in 1ste provinciale en de bijhorende promotie naar 2de divisie.

Jeugd (2000-2004)
Smief begon op 13-jarige leeftijd te volleyballen bij Rembert Torhout. Hij belandde bij Rembert in een sterk kwalitatieve lichting met onder meer Piet-Jan Mulier, Wouter Hollez, Thijs Haelewyn, Pieter Simpelaere en Jan Nolf. Bret had een aandeel in het behalen van verschillende provinciale kampioen- en bekertitels in de jeugdreeksen en mede dankzij Smief scheerde Rembert ook op nationaal niveau hoge toppen.

Beginjaren bij de senioren (2004-2011)
Na zijn succesvolle jeugdcarrière kreeg Smief meerdere aanbiedingen van topclubs uit de regio (onder anderen Packo Zedelgem toonde interesse in zijn talent). Hij besloot echter zijn hart te volgen en werd een vaste waarde en rots in de branding bij derde provinciale in Rembert Torhout. Toen de clubleiding van Rembert in 2009 besloot Smiefs ploeg op te doeken na de slechte resultaten van de voorbije jaren, leek het einde nabij. Traditieclub Ruvo van het nabij gelegen Ruddervoorde wierp Smief en de zijnen echter een reddingslijn toe en ontving de afgedankte spelers met open armen.

Smief & Ruvo op een dwaalspoor (2011-2012)
Smief kende na de overstap naar Ruvo een moeilijke periode zowel op als naast het terrein. Zijn individuele prestaties waren niet om over naar huis te schrijven en ook extrasportief raakte Smief aan lager wal. Een reeks foute beslissingen culmineerden uiteindelijk in zijn keuze om Ruvo te verlaten en zijn geluk te beproeven bij Vkt Torhout, waar hij tussen de spreekwoordelijke blinden de spreekwoordelijke eenoog hoopte te worden. Hij beleefde een anoniem en teleurstellend seizoen bij de houtlanders en zag al snel zijn inschattingsfout in, te meer doordat zijn ex-ploeg hoge toppen scheerde en week na week de kranten haalde. Na een jaar van onzichtbaarheid keerde hij dan ook terug naar de ploeg van zijn hart.

Clubs

Belgisch volleyballer